Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 3-ї категорії Gold Coast Classic 1997, який відбувся на відкритих кортах з твердим покриттям Hope Island Resort Tennis Centre у Hope Island, Queensland (Австралія) в рамках туру WTA 1997 з 30 грудня 1996 року по 5 січня 1997-го.

Наоко Кадзімута і Міягі Нана виграли титул, перемігши у фіналі пару Руксандра Драгомір і Сільвія Фаріна з рахунком 7–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (півфінал)
 Елс Калленс /  Гелена Сукова (1-ше коло)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (чемпіонки)
 Сабін Аппельманс /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1997 Gold Coast Classic Doubles Draw 

Brisbane International
Тур WTA 1997